Ženská čtyřhra AEGON Open Nottingham 2016 probíhala v první polovině června 2016. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Raquel Atawová a Abigail Spearsová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený česko-čínský pár Andrea Hlaváčková a Pcheng Šuaj, který ve finále zdolal kanadsko-čínské turnajové čtyřky Gabrielu Dabrowskou s Jang Čao-süan po dvousetovém průběhu 7–5, 3–6, až v rozhodujícím supertiebreaku [10–7].

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a po pekingském China Open 2014 získaly druhou společnou trofej. Hlaváčková vybojovala na okruhu WTA sedmnáctý deblový titul a pro Pchengovou to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (čtvrtfinále)
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (čtvrtfinále)
  Chan Sin-jün /  Wang Ja-fan (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Jang Čao-süan (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nottingham Open 2016